Papelón puede referirse a:

Lugares 

 Papelón, municipio del estado Portuguesa, Venezuela.
 Papelón, población capital del municipio homónimo en Venezuela.

Alimentos 

 Papelón, alimento típico de Latinoamérica.
 Papelón con Limón, bebida típica de Latinoamérica.

Comunicaciones 

 Papelón con Limón, programa radial del Circuito Mega con aquel título.